Hvozdnice – comune del distretto di Praha-západ, in Boemia Centrale
Hvozdnice – comune del distretto di Hradec Králové, nell'omonima regione